290 км, 290-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
Железнодоро́жная Каза́рма 290 км, 290 км — населённый пункт (тип: станция) в Рубцовском районе Алтайского края России. Входит в состав Безрукавского сельсовета.

 290 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 844538
 290 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область).  Код 862729. Расположен перед станцией Инченково
 290 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653535
 290 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 224810
 290 км — остановочный пункт, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066050

Украина 
 290 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462585